Westküste steht für:
 Westküste (Zeitschrift), Archiv für Forschung, Technik und Verwaltung in Marsch und Wattenmeer (1938–1943)
 Die Westküste, Beilage der Exilzeitschrift „Aufbau“ (ab 1941)

geographische Objekte:
 Westküste der Vereinigten Staaten, Großregion Nordamerikas
 Nationales Erholungsgebiet Westküste, ein Erholungs- und Küstengebiet in Namibia

Siehe auch: